Stoney Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stoney Creek Township (Henry County, Indiana)
 Stoney Creek Township (Randolph County, Indiana)
 Stoney Creek Township (Caswell County, North Carolina)
 Stoney Creek Township (Wayne County, North Carolina)

Siehe auch:
 Stony Creek Township